Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Babakansari (Bantarujeg), een plaats in het regentschap Majalengka van de provincie West-Java
Babakansari (Sukaluyu), een plaats in het regentschap Cianjur van de provincie West-Java